Bridgewater puede referirse a:

Lugares 
En Australia:
 Bridgewater (Tasmania), suburbio de Hobart
 Bridgewater (Australia del Sur)
 Bridgewater On Loddon, Victoria

En Canadá:
 Bridgewater (Nueva Escocia)

En el Reino Unido:
 Bridgwater en Somerset (parecido)
 Bridgewater High School (Warrington)

En los Estados Unidos:
 Bridgewater (Connecticut)
 Bridgewater (Iowa)
 Bridgewater (Maine)
 Bridgewater (Massachusetts)
 Bridgewater (condado de Plymouth, Massachusetts), lugar designado por el censo
 Bridgewater (Míchigan), área no incorporada
 Bridgewater (Nuevo Hampshire)
 Bridgewater (Nueva Jersey) 
 Bridgewater (Nueva York) 
 Bridgewater (villa) 
 Bridgewater (Pensilvania)
 Bridgewater (Dakota del Sur)
 Bridgewater (Vermont)
 Bridgewater (Virginia)
 Municipio de Bridgewater

Estructuras 
En Australia:
 Línea ferroviaria Bridgewater

En el Reino Unido:
 Canal Bridgewater
 Bridgwater and Taunton Canal, Somerset
 Bridgewater Hall
 Bridgewater Monument, Hertfordshire
 Bridgewater Place, Leeds

Personas 
 Brad Bridgewater, nadador estadounidense
 Carl Bridgewater
 Dee Dee Bridgewater, cantante estadounidense de jazz
 Earl of Bridgewater

Otro 
 Bridgewater Associates
 Bridgewater College
 Bridgewater State College
 Bridgewater State Hospital
 Bridgewater Systems
 Bridgewater-Raynham Regional High School
 HMS Bridgewater